Кмин щетинистый () — однолетнее растение, вид рода  семейства .

Растет на каменистых местах в Крыму и на Кавказе.

Молодые побеги и листья употребляют как приправу к салатам и разным блюдам.

Ботаническое описание 
Корень тонкий, простой.

Стебель около 10—20 см высотой, тонкобороздчатый.

Листья на коротких черешках, при основании расширенные во влагалище.

Соцветия — зонтики на длинных ножках, с двумя—четырьмя неодинаковыми голыми лучами, зонтички с двумя — шестью неравными 1 —5 мм длиной бороздчатыми лучами.

Плод немного сжатый с боков, с остающимися чашечными зубцами, снаружи волосистый и покрытый длинными щетинками.

Цветёт в мае—июне. Плоды созревают в августе.

Примечания

Литература 
 

Зонтичные
Пряности
Флора Европы
Флора Кавказа